Die French Open 2022 im Badminton fanden vom 25. bis zum 30. Oktober 2022 im Stade Pierre de Coubertin in Paris statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Lee Zii Jia (1. Runde)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Kento Momota (zurückgezogen)
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Loh Kean Yew (Viertelfinale)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 Chen Yufei (2. Runde)
 Carolina Marín (Finale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Nozomi Okuhara (2. Runde)
 Pornpawee Chochuwong (1. Runde)
 He Bingjiao (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (1. Runde)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Champions)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (1. Runde)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (zurückgezogen)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Halbfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Paris